VN poate fi:

 Vietnam, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .vn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Vietnam
 Vrancea, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
  „VN” la acronymfinder.com